Michael Oliver puede referirse a:

 Michael Oliver (1981-), exactor estadounidense.
 Michael Oliver (1985-), árbitro de fútbol inglés.